El Distrito de Alto Adige fue un distrito en el "Departamento de Benaco" de la República Cisalpina de Napoleón, en el norte de Italia. Existió únicamente entre 1797 y 1798.

Historia

Bajo la República Cisalpina se creó el distrito de Alto Adige (en italiano: Distretto dell' Alto Adige) como parte del efímero "Departamento de Benaco". El Distrito de Alto Adige incluía algunos municipios de la actual provincia de Verona.
 
El "Departamento de Benaco", que fue creado en 1797 e incluía algunos territorios de la actual Provincia de Trento y la Provincia de Verona, fue disuelto en 1798 junto con el Distrito de Alto Adige después de una reorganización estructural de la primera república italiana de Napoleón.

El nombre "Alto Adige" fue utilizado nuevamente por los franceses en 1810, a pocos kilómetros al norte del Distrito de Alto Adige en el curso superior del río Adige, cuando se creó el Departamento de Alto Adige. La anterior existencia de este departamento inspiró el uso del nombre "Alto Adige" por parte de Ettore Tolomei para definir toda la región del Reino de Italia alrededor de Bolzano.

Véase también 
 Departamento de Alto Adige
 Historia de Alto Adige

Referencias

Bibliografía
 Reinhard Stauber. Der Zentralstaat an seinen Grenzen. Administrative Integration, Herrschaftswechsel und politische Kultur im südlichen Alpenraum 1750–1820 (Schriftenreihe der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 64), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001.

Enlaces externos 

Historia de Italia